Charles Wilson peut désigner :
 Charles Wilson, maire de Montréal (Canada) de 1851 à 1854 ;
 Charles Wilson (1833-1907), homme politique britannique ;
 Sir Charles William Wilson (1836-1905), archéologue britannique ;
 Charles Thomson Rees Wilson (1869-1959), physicien écossais, prix Nobel de physique en 1927 ;
 Charles Wilson (1871-1914), joueur de rugby à XV international anglais ;
 Charles Wilson (1933-2010), parlementaire américain, partisan du programme afghan de la CIA ;
 Charles C. Wilson (1894–1948), acteur américain.